La linea di successione al trono di Germania e di Prussia segue il criterio della legge salica.

L'Impero tedesco, il cui sovrano aveva i titoli di imperatore tedesco e re di Prussia, venne sciolto nel 1918 al termine della prima guerra mondiale. L'attuale pretendente al trono imperiale è Giorgio Federico, principe di Prussia, nato nel 1976. 

Il capo della Casa di Hohenzollern ha il titolo di altezza imperiale e reale, il titolo di principe di Prussia ed è pretendente al trono dell'Impero tedesco. Attualmente la Casa di Hohenzollern è più piccola di quanto fosse nel 1918 perché, dopo la fine della monarchia, alcuni principi si sono sposati morganaticamente e hanno perciò perso il loro posto nella linea di successione. 

Anche se detentori del trono tedesco, la famiglia era indicata come famiglia reale di Prussia. Inoltre non esisteva il titolo di "principe di Germania", bensì solo quello di "principe di Prussia".

Linea di successione 
La linea di successione a sua altezza imperiale e reale Giorgio Federico, principe di Prussia, è attualmente:

 Sua altezza imperiale e reale il principe Carlo Federico di Prussia, nato nel 2013
 Sua altezza reale il principe Luigi Ferdinando di Prussia, nato nel 2013
 Sua altezza reale il principe Enrico di Prussia, nato nel 2016
 Sua altezza reale il principe Christian-Sigismund di Prussia, nato nel 1946, figlio di Luigi Ferdinando di Prussia.
 Sua altezza reale il principe Christian Ludwig di Prussia, nato nel 1986, figlio del principe Christian-Sigismund.
 Sua altezza reale il principe Wilhelm-Karl di Prussia, nato nel 1955, nipote del principe Oskar di Prussia.
 Sua altezza reale il principe Oskar di Prussia, nato nel 1959, figlio del principe Wilhelm-Karl.
 Sua altezza reale il principe Oskar di Prussia, nato nel 1993, figlio del principe Oskar.
 Sua altezza reale il principe Albert di Prussia, nato nel 1998, figlio del principe Oskar.
 Sua altezza reale il principe Franz Wilhelm di Prussia, nato nel 1943, nipote del principe Gioacchino di Prussia.
 Sua altezza imperiale e reale il granduca George Mikhailovich di Russia, principe di Prussia, nato nel 1981, figlio del principe Franz Wilhelm.

Voci correlate 
 Corona di Federico I di Prussia
 Corona di Guglielmo II di Prussia
 Legge di successione dinastica

G